Лас Илусионес има више значења:

 Лас Илусионес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Илусионес (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Илусионес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Илусионес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Илусионес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Илусионес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Илусионес, Писта (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику